Nike Air Force – serie di scarpe da ginnastica create dalla Nike
 The Air Force – il quinto album in studio del gruppo musicale statunitense Xiu Xiu
 United States Air Force – l'aeronautica militare degli Stati Uniti d'America

Pagine di disambiguazione